Die Meistriliiga 1993/94 war die dritte Spielzeit der höchsten estnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Es war zugleich die dritte seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Jahr 1991.

Saisonverlauf 
Zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Bei Punktgleichheit zählte der direkte Vergleich. Zwei Mannschaften waren am Saisonende punktgleich. Der Meister wurde in einem Entscheidungsspiel ermittelt. Den Titel gewann FC Flora Tallinn gegen Titelverteidiger FC Norma Tallinn.
 
Pokalsieger wurde FC Norma Tallinn, der in der nächsten Saison im Europapokal der Pokalsieger antrat und in der Qualifikationsrunde NK Maribor unterlag. Als amtierender estnischer Meister scheiterte Flora Tallinn in der Vorrunde des UEFA-Pokals an Odense BK.

JK Kalev Sillamäe zog sich vier Spieltage vor Saisonende zurück. FC Tevalte Tallinn wurde nach dem vorletzten Spieltag wegen Verdachts der Spielmanipulationen disqualifiziert und auf den letzten Tabellenplatz versetzt.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meister-Play-off

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Meistriliiga
 Meistriliiga 1993/94 bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1993/94
Fußballsaison 1993/94